Il doppio  dell'IPP Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gero Kretschmer e Alex Satschko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Igor' Andreev e Evgenij Donskoj hanno battuto in finale James Cerretani e Adil Shamasdin 7–6(7–1), 7–6(7–2).

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (finale)
  Philipp Marx /  Igor Zelenay (primo turno)

  Ken Skupski /  Horacio Zeballos (semifinali)
  Jordan Kerr /  Travis Parrott (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

IPP Trophy 2011